Arthur van Schendel (schrijver) (1874-1946), Nederlands letterkundige
Arthur van Schendel (Greshoff), een essay over de schrijver
Arthur van Schendel (Wertheim), een buste van de schrijver
Arthur van Schendel (museumdirecteur) (1910-1979), directeur van het Rijksmuseum, zoon van de letterkundige